Rödenbach ist ein geographischer Name:

 Rödenbach, mittelalterlicher Name von Rödenhof, Stadtteil von Neuburg an der Donau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Rödenbach (Daukenbach), linker Zufluss des Daukenbachs bei Kefenrod, Wetteraukreis, Hessen

Siehe auch:
 Rodenbach 
 Rötenbach